Christian Poulsen – calciatore danese
 Etiye Dimma Poulsen – artista etiope
 Jakob Poulsen – calciatore danese
 Jan Poulsen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Michael Poulsen – cantante e chitarrista danese
 Nicolai Poulsen – calciatore danese
 René Holten Poulsen – canoista danese
 Rógvi Poulsen – calciatore faroese
 Sandra Poulsen – ex sciatrice alpina statunitense
 Simon Poulsen – calciatore danese
 Valdemar Poulsen – ingegnere danese
 Yussuf Poulsen – calciatore danese